Андрієвський Олександр Леонідович — білоруський хокеїст
 Андрієвський Олександр Петрович — український футболіст
 Андрієвський Олександр Юхимович — український етнограф і фольклорист